William Brooke (1527-1597),   Cobham
 William Brooke O'Shaughnessy (1808-1889), médecin irlandais
 William Brooke (homme d'affaires)